Giering heißen folgende geographischen Objekte:
 Giering (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortschaft von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Giering (Gemeinden Sattledt, Sipbachzell), Ortschaft von Sattledt und Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Giering (Gemeinde Reith), Ortsteil von Reith bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Giering ist der Name folgender Personen:
 Frank Giering (1971–2010), deutscher Schauspieler
 Irmgard Giering (1925–2006), deutsche Künstlerin und Kunsterzieherin
 Markus Giering (* 1985), deutscher Crosslauf-Sommerbiathlet
 Oswald Giering (* 1933), deutscher Mathematiker
 Tobias Giering (* 1982), deutscher Crosslauf-Sommerbiathlet

Siehe auch:
 Gierling